Gesetz über die Pressefreiheit ist ein Gesetz, welches die Pressefreiheit garantiert und reglementiert.

 In Schweden existiert es seit 1810 Schweden (siehe Tryckfrihetsförordningen)
 In Frankreich wurde es erstmals 29. Juli 1881 erlassen
 In Deutschland wurde 1999 ein Gesetzesentwurf „Gesetz zur Sicherung der Pressefreiheit“ in den Bundestag eingebracht. Zur Geschichte der Gesetzgebung im Presserecht siehe Pressefreiheit.